Marian Panek (ur. 25 marca 1947 w Łodzi, zm. 27 grudnia 2008 tamże) - znawca Łodzi, społecznik, pomysłodawca i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Starego Miasta w Łodzi.

Był rodowitym łodzianinem, "bałuciarzem". Wychował się na Starym Mieście. Tu ukończył szkołę podstawową przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego i XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego. I prezes Stowarzyszenia Absolwentów tego że Liceum. Z Bałutami związał również swoje życie zawodowe. Przez 16 lat prowadził biuro turystyki "Juventur", a następnie Agencje Turystyki "Elmar".
Marian Panek był członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, a firma Elmar była także członkiem wspierającym TOnZ.

W 2002 roku wraz z innymi "bałuciarzami" założył Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Miasta w Łodzi. Od początku był jego prezesem.

Regionaliści łódzcy
Urodzeni w 1947
Zmarli w 2008
Odznaczeni Orderem Uśmiechu